Fernando Usero Toledano (Brazatortas, 1984), futbolista castellà que ocupà la posició de migcampista
 Joan Bernet Toledano (Barcelona, 1924 - 2009), dibuixant de còmics català
 Miquel Bernet Toledano (Barcelona, 1921 - 1960), autor de còmics